Pedernales (provincie), een provincie van de Dominicaanse Republiek
Pedernales (stad), de hoofdstad van de provincie
Pedernales (Venezuela), een gemeente in Venezuela
Pedernales (Ecuador), een plaats in Ecuador